Bertil Andersson kan syfta på:

 Bertil Andersson (politiker) (1897–1975)
 Bertil Andersson (biokemist) (född 1948)
 Bertil "Jompa" Andersson (1929–2009), svensk fotbolls- och ishockeyspelare
 Bertil Andersson (fotbollsspelare) (född 1948)
 Bertil Andersson (friidrottare) (1914–1990)
 Nils-Bertil Andersson (1913–1988)
 Bertil Andersson (1921–1969), svensk konstnär
 Bertil Andersson (motorcykelförare) (1922–2000)
 Bertil Andersson (konstnär) (1923–1990)
 Jan Bertil Andersson (född 1960), grafiker